Ndjeng ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Ndjeng (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Marcel Ndjeng (* 1982), deutsch-kamerunischer Fußballspieler
 Yannick Ndjeng (* 1990), kamerunischer Fußballspieler